Comunità montana Valle del Samoggia  – ente pubblico della Regione Emilia-Romagna, ora non più esistente
 Unione di comuni Valle del Samoggia  – ente locale sovracomunale, ora non più esistente
 Valsamoggia  – comune italiano dell'Emilia-Romagna